farsi ou parsi (adj.) (en persan : , fārsī, ou , pārsī) : relatif aux habitants de la région du Fars ou Pars en Iran. 
farsi ou parsi (n.m.) : nom local de la langue majoritaire en Iran (Perse), le persan ; le farsi était la langue principale du Khorassan (qui incluait des territoires aujourd'hui afghans).
 dari. Le persan parlé en Afghanistan est appelé dari, l'une des deux langues officielles de l'Afghanistan. Le dari de Kaboul est souvent appelé kâbôli.
farsi (n.m.) : style calligraphique de l'arabe, issu de la Perse, appelé aussi taʿliq ( taʿlīq).
 Farsi, district de la province de Hérât, en Afghanistan.

La double graphie F/P(arsi) vient de la différence entre le persan et l'arabe, qui sont deux langues différentes. L'arabe ne possède en effet pas de lettre P. La variante de l'alphabet arabe utilisée en Iran a ajouté l'équivalent du P (), du G (), du J (), et du TCH () absents de l'alphabet arabe strict.